Methanolacinia — род архей из семейства Methanomicrobiaceae порядка Methanomicrobiales.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 2 вида:

Примечания 

Methanomicrobiaceae
Роды архей